

Lieux 
 Lindenberg, commune allemande de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.
 Lindenberg, commune allemande de Rhénanie-Palatinat.
 Lindenberg im Allgäu, commune allemande de Bavière.
 Governador Lindenberg, municipalité brésilienne située dans l'État de l'Espírito Santo.
 La péninsule Lindenberg, faisant partie de l'île Kupreanof.

Personnes 
  (1781–1851), juriste et botaniste allemand.
 Cythna Lindenberg Letty (1895-1985), botaniste sud-africaine.
 Daniel Lindenberg (1940-2018), essayiste, historien des idées et journaliste français.
 Siegwart Lindenberg (1941-), sociologue germano-néerlandais en sciences sociales.
 Udo Lindenberg (1946-), chanteur allemand.
 Olaf Lindenbergh (1974-), footballeur néerlandais.
 Janin Lindenberg (1987-), athlète allemande spécialiste du .

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de toponyme